O Grande Prêmio de San Marino e da Costa Rimini de 2007 foi a décima terceira etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 31 de Agosto a 2 de Setembro nos 4.4180 km do Misano Circuit.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2007
2007
Desporto em San Marino em 2007